Entiminae — підродина жуків родини Довгоносики (Curculionidae). Серед представників родини є багато сільськогосподарських шкідників.

Триби 

 Agraphini
 Alophini
 Anomophthalmini
 Anypotactini
 Blosyrini
 Brachyderini
 Celeuthetini
 Cneorhinini
 Cratopini
 Cylydrorhinini
 Cyphicerini
 Dermatodini
 Ectemnorhinini
 Elytrurini
 Embrithini
 Entimini
 Episomini
 Eudiagogini
 Eupholini
 Eustylini

 Geonemini
 Holcorhinini
 Hormorini
 Laparocerini
 Leptostethini
 Lordopini
 Mesostylini
 Myorhinini
 Nastini
 Naupactini
 Nothognathini
 Omiini
 Oosomini
 Ophryastini
 Ophtalmorrhynchini
 Otiorhynchini
 Ottistirini
 Pachyrhynchini
 Peritelini
 Phyllobiini

 Polycatini
 Polydrosini
 Premnotrypini
 Pristorhynchini
 Prypnini
 Psallidiini
 Rhyncogonini
 Sciaphilini
 Sitonini
 Tanymecini
 Tanyrhynchini
 Thecesternini
 Trachyphloeini
 Tropiphorini
 Typhlorhinini

Посилання 
 Donald E. Bright, Patrice Bouchard. The Insects and Arachnids of Canada, Part 25: Coleoptera. Curculionidae. Entiminae. Weevils of Canada and Alaska. Vol. 2. Ottawa, NRC Research Press, 2008. ISBN 0-660-19400-7.
 http://darwin.bio.ucm.es/usuarios/bba/cont/docs/103.pdf

Довгоносики
Підродини комах